Steinhaus heißen folgende geographische Objekte:

 Steinhaus (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Gemeindeteile:
 Steinhaus, 1936–1945 deutscher Name des Ortsteils Kamnig der polnischen Gmina Kamiennik 
 Steinhaus am Semmering, Ortsteil der Gemeinde Spital am Semmering, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Steinhaus VS, Gemeinde Ernen, Wallis, CH (Selbstständige Gemeinde bis 2005)
 Steinhaus (Ahrntal), Ortsteil und Hauptort der Gemeinde Ahrntal, Südtirol
 Steinhaus (Alfdorf), Ortsteil der Gemeinde Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Steinhaus (Amtzell), Ortsteil der Gemeinde Amtzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Steinhaus (Bergisch Gladbach), Ortsteil des Stadtteils Bockenberg von Bergisch Gladbach, NRW
 Steinhaus (Bodnegg), Ortsteil der Gemeinde Bodnegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Steinhaus (Kulmbach), Ortsteil der Stadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Steinhaus (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Steinhaus (Mitterfels), Ortsteil der Gemeinde Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Steinhaus (Much), Ortsteil der Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Steinhaus (Odenthal), Ortsteil der Gemeinde Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Steinhaus (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Steinhaus (Petersberg), Ortsteil der Gemeinde Petersberg bei Fulda, Landkreis Fulda, Hessen
 Steinhaus (Wuppertal), Ortsteil der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Bauten:
 Steinhaus, burgähnlicher Sitz friesischer Häuptlinge, siehe Geschichte des Burgenbaus in Ostfriesland #Steinhäuser, Steinhaus Bunderhee
 Ein aus dem Baustoff Stein gebautes Haus
 Domenig Steinhaus, das opus magnum des Architekten Günther Domenig in Steindorf, Kärnten
 Steinhaus in Dresden, siehe Rudolf-Harbig-Stadion #Steinhaus
 Steinhaus (Bautzen), Soziokulturzentrum
 Steinhaus (Überlingen), Baden-Württemberg
 Steinhaus (Knittlingen), Baden-Württemberg
 Steinhaus (Werne), Haus in Werne, Nordrhein-Westfalen
 Steinhaus (Obersalzberg), ehemaliges Bauernhaus in der Gnotschaft Obersalzberg, siehe Pension Moritz

Steinhaus ist der Familienname folgender Personen:

 Hannoversche Familie, Steinhus, Stenhus, siehe Vom Steinhaus (Hannover)
 Amalie Weidner-Steinhaus (1876–1963), deutsche Heimatdichterin
 Arthur H. Steinhaus (1897–1970), US-amerikanischer Sportmediziner
 Barbie Millowitsch-Steinhaus (* 1949), deutsche Schauspielerin
 Bibiana Steinhaus (* 1979), deutsche Fußballschiedsrichterin
 Carl Ferdinand Steinhaus (1826–1899), deutscher Schiffskonstrukteur und Fachschriftsteller
 Fritz Steinhaus (1883–1937), deutscher Schriftsteller
 Hans Steinhaus (1934–2020), deutscher Pädagoge und Organologe
 Helena Steinhaus (* 1987), deutsche Sozialrechtsaktivistin
 Hubert Steinhaus (1932–2012), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Hugo Steinhaus (1887–1972), polnischer Mathematiker
 Ignacy Steinhaus (1860–1928), österreichisch-polnischer Politiker
 Insa Magdalena Steinhaus (* 1979), deutsche Schauspielerin
 Kurt Steinhaus (1938–1991), deutscher Soziologe, Politikwissenschaftler und DKP-Funktionär
 Max Steinhaus (1904–1981), deutscher Bauingenieur
 Oskar Steinhaus (1899–1975), deutscher Pionier des Tischtennissports, 1. Vorsitzender des Deutschen Tischtennis-Verbandes der DDR
 Otto Steinhaus († vor 1921), deutscher Zoologe
 Rolf Steinhaus (1916–2004), deutscher Vizeadmiral der Bundesmarine
 Wilhelm Steinhaus (1884–1970), Experte für Physikalische Metallkunde

Siehe auch:

 Altes Steinhaus
 Haus Stein 
 Satz von Steinhaus
 Steinenhaus
 Steinenhausen
 Steinernes Haus
 Steinhäuser
 Steinhäusl
 Steinhausen
 Steinhauser
 Steinhaus-Moser-Notation